Compàs (geometria): instrument que serveix per a traçar circumferències.
 Compàs (música): divisió rítmica de fragments d'igual durada que es porta a terme en una obra.
 Compàs (constel·lació) o Circinus: és una de les petites constel·lacions australs.
 Compàs (nàutica): instrument que serveix per conèixer el nord.
 Compàs giroscòpic: instrument que serveix per conèixer el nord pel moment d'inèrcia.
 Compàs solar: instrument que serveix per conèixer el nord mitjançant el sol.
 Compàs astronòmic: instrument que serveix per conèixer el nord mitjançant els astres.
 Compàs de marcacions: és un instrument nàutic utilitzat per determinar demores d'objectes observats